Jarice (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ, BiH
 Jarice (Ribnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Ribnik, BiH